Конверге́нция (от  «сближаю») — процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов; противоположна дивергенции. Термин употребителен в различных естественных и гуманитарных науках:
 Конвергенция (биология) — эволюционное сходство между малородственными систематическими группами организмов
 Конвергенция в геодинамике — реакция литосферных плит и блоков при движении одной из них в сторону другой или друг на друга
 Конвергенция в горном деле — сближение стенок горной выработки
 Конвергенция (лингвистика)
 Конвергенция в изобразительном искусстве — перспективное искажение — одно из средств выразительности в фотографии и видео. Зависит от фокусного расстояния объектива
 Конвергенция в математике — «Сходимость»
 Конвергенция (политология) — сближение экономических систем (уподобление их друг другу)
 «Конвергенция права» — сближение правовых систем
 Конвергенция (телекоммуникации) — объединение услуг  в сетях с различной технологией коммутации
 Конвергенция в физиологии — движение парных органов друг к другу: например, конвергенция глаз
 Конвергенция в экономике — сближение экономик различных регионов.
 Конвергенция (медиаиндустрия) — процесс интеграции традиционных и новых медиа, который сопровождается дублированием контента и/или созданием альтернативных медиаплощадок